Ruda je lahko:

 Ruda, naravni mineral

 Ruda, žensko ime

slovenski toponim / krajevno ime
 Ruda, nem. Ruden, dvojezična občina na Avstrijskem Koroškem

toponim v drugih jezikih oz./in tretjih državah
 Ruda, Videm (Italija)
 Ruda, naselje pri Novem Travniku v BiH
 Ruda, Otok (Hrvaška)
 Ruda, otok v Jadranu (Hrvaška)
 Ruda Bukva (Srbija)

Glej tudi 
 Rude (razločitev)